Гай Беллиций Наталис Тебаниан () — римский политический деятель.

Его отцом, по всей видимости, был консул-суффект 68 года Гай Беллиций Наталис. В 87 году Тебаниан занимал должность консула-суффекта вместе с Гаем Дуцением Прокулом.

На его саркофаге, найденном в Пизе, присутствует надпись XVvir Flavialium («квиндецемвир Флавиалов»). Однако такой должности не было. Надпись, по одной версии, указывает на коллегию жрецов Флавиалов (), которая состояла из пятнадцати членов. По другой, Тебаниан входил в состав двух коллегий — квиндецемвиров священнодействий и жрецов Флавиалов, а надпись является ошибкой резчика, по-видимому, не разбиравшегося в жреческих коллегиях.

Его сыновьями были консулы Беллиций Тебаниан и Гай Беллиций Флакк Торкват Тебаниан.

Примечания

Литература 
 Walter Henze: Bellicius (3). In: Paulys Realencyclopädie der classischen Altertumswissenschaft (RE). Band III,1, Stuttgart 1897, Sp. 252—252.